Аббревиатура ЭДП может означать:
 ЭДП (от ) — область контакта двух полупроводниковых материалов с разными типами проводимости.
 ЭДП (от ;  ) — одна из партий в Германии, имеющая место в Европарламенте.
 ЭДП (от ) — советский электродетонатор для инициации зарядов взрывчатого вещества военного и промышленного назначения.
 ЭДП - марка эпоксидного клея.

Примечания